Femke Wolthuis (1966), Nederlands presentator
 Jan Wolthuis (1903-?), Nederlands nationaalsocialist
 Willem Wolthuis (1940), Nederlands violist en vioolbouwer